«Viva Latino» — український музичний телеканал, що транслює латиноамериканську музику.

Про канал 
Телеканал розпочав мовлення 21 лютого 2023 року. Власником і засновником є Рудольф Кірнос, а керівницею каналу є його донька.

Примітки 

Телеканали України
Засновані в Україні 2023